Серо дел Гаљо има више значења:

 Серо дел Гаљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо дел Гаљо (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику